Lista 589 gmin w departamencie Górna Garonna we Francji.

 (CAM) Communauté d’agglomération du Muretain, created in 2004.
 (CAS) Communauté d’agglomération Sicoval, utworzone w 2001.
 (CAT) Communauté d’agglomération du Grand Toulouse, utworzone w 2001.

Gminy we Francji